Groot Spui (Brussel)
Grote Spui (Leuven)